Phoeniciloricus implidigitatus är en djurart som beskrevs av Gad 2004. Phoeniciloricus implidigitatus ingår i släktet Phoeniciloricus, och familjen Nanaloricidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Korsettdjur
implidigitatus